Кубок вызова АФК 2010 года — 3-й розыгрыш второго по значимости турнира национальных сборных АФК. Проходил с 16 по 27 февраля 2010 года в Шри-Ланке. Победителем турнира стала сборная КНДР, которая получила путёвку в финальный турнир Кубка Азии 2011.

Отборочный турнир 

Три призёра Кубка вызова 2008 квалифицировались автоматически, 4 места получили победители отборочных групп, оставшееся место получила лучшая из сборных, занявших 2-е места в отборочных группах.

Таким образом, в финальном турнире приняли участие:
  (автоматически)
  (автоматически)
  (автоматически)
 
 
 
 
  (лучшее из 2-х мест)

Стадионы 
Оба стадиона расположены в Коломбо.
 «Сугатадаса» (25 000 зрителей)
 Спорткомплекс Королевского колледжа

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Лучшие бомбардиры

Награды 
По итогам турнира были присуждены следующие призы:
 «Честной игры»: 
 «Золотая бутса»:  Лян Ён Ги
 «Самый полезный игрок»:  Лян Ён Ги

Примечания

Ссылки 
 Кубок вызова АФК 2010 на сайте АФК
 Статистика Кубка вызова АФК 2010 на сайте RSSSF

2010
Футбол в Азии в 2010 году
2010 год на Шри-Ланке
Футбол на Шри-Ланке
Февраль 2010 года